Las Barrancas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Barrancas, Alvarado, ort, 
 Las Barrancas, Zozocolco de Hidalgo, ort, 
 Las Barrancas, Puebla, ort, Ixtacamaxtitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar